Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Bath 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tímea Babos e Anne Kremer che hanno battuto in finale Marta Domachowska e Katarzyna Piter 7–6(5), 6–2.

Teste di serie

  Sandra Klemenschits /  Irena Pavlović (secondo turno)
  Emma Laine /  Melanie South (secondo turno)

  Claudia Giovine /  Marta Sirotkina (semifinali)
  Irini Georgatou /  Liana Ungur (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Pro Series Bath 2011